Acoustic é um EP e o terceiro álbum da cantora de música cristã Britt Nicole, lançado em 24 de agosto de 2010, pela Sparrow Records. O álbum consiste em regravações de músicas de seus álbuns anteriores, Say It e The Lost Get Found, com uma música inédita, Found By You, escrita por Britt e Brandon Heath.

Faixas 
 "Hanging On"
 "Set The World On Fire"
 "Headphones"
 "Walk On The Water"
 "The Lost Get Found"
 "Found By You"

Álbuns de 2010
EP de 2010
Britt Nicole